Ampari kan syfta på följande platser:

Sri Lanka 

 Ampara, ort, Östprovinsen, 
 Ampara District (distrikt i Sri Lanka), Östprovinsen, 

Robotskapade Sri Lankaförgreningar